AIK Fotbolls säsong 1923

1923
SM

AIK svenska mästare 1923

Svenska Serien Grupp Östra (1922-1923)

1923
Sportåret 1923
1923 i Sverige